Альшиць Леон Якович — (30 січня 1910, Житомир — 21 лютого 1983) — український художник театру.
 Альшиць Яків Ісаакович (28 листопада 1906, Житомир — 28 березня 1982) — радянський вчений.